Volešák ist der Familienname folgender Personen:
 Ladislav Volešák (* 1984), tschechischer Fußballspieler
 Miloš Volešák (* 1984), slowakischer Fußballtorhüter